Феофи́лова Пу́стынь — деревня и православный монастырь в северо-восточной части Струго-Красненского района Псковской области. До 2015 года входила в состав сельского поселения «Хрединская волость», позже в Новосельскую волость.

Расположение 
 Деревня расположена в 84 км к северо-востоку от города Псков на пересечении автодорог Санкт-Петербург — Псков — Киев  и Феофилова Пустынь — Уторгош — Шимск .
 Удалённость от административного центра района и ближайшей железнодорожной станции — посёлка городского типа Струги Красные — составляет 24 км.

 Административный центр сельского поселения — деревня Хредино — находится в 20 км от деревни.

Население

История 

Монастырь был основан в 1396 году на стыке Логовещенского, Которского и Боротненского погостов выходцами из Коневецкого монастыря преподобными Феофилом и Иаковом. Мощи святых угодников и сейчас покоятся здесь.

В царствование императрицы Екатерины II существовавшая уже три с половиной сотни лет обитель была упразднена, а Успенская церковь была обращена в приходскую. Вокруг неё возникло село Феофилова Пустынь.

По легенде, однажды мимо проезжал государь России Александр I, у которого «простудный недуг поразил ноги». Император коленопреклонённо молился у раки Лужского чудотворца Феофила и в благодарность за исцеление повелел на свои средства возвести здесь новый каменный храм, что и было сделано в 1824 году. Император лично присутствовал при освящении храма. В каменном храме главный престол в честь Успения Божией Матери, правый придел преподобного Феофила, левый — Александра Невского. Деревянная церковь посвящена Успению Божией Матери.

Феофилова Пустынь была одной из почтовых станций, но в 1860-х гг. здание почтового тракта перестраивается в охотничий дом Императора, в котором он имел обыкновение останавливаться зимой.

В предреволюционное время село стало местом целого ряда благотворительных учреждений. 3десь были земский врачебный покой, сельская община сестер милосердия и постоянная дача для воспитанников-сирот Санкт-Петербургского духовного училища. В 1923 году деревня была переименована в Николаево. Каменный храм был закрыт в 1931 году, вместо него был открыт клуб, но в период оккупации богослужения возобновились. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 375 от 28 июня 2003 года, деревня Николаево была вновь переименована в Феофилова Пустынь.

В конце 1990-х годов архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий благословил возрождение обители, которое начало осуществляться с начала 2000-х. На 2016 год в Феофиловой пустыни имеется женская православная община, насчитывающая 8 монахинь. Рядом с руинами исторической церкви XIX века построен новый храм.

Ссылки 
 Вдоль дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Невель (Киевское шоссе) | Интерактивная карта-путеводитель по памятным местам
 Немецкая кинохроника времён ВОВ: http://www.archiv-akh.de/filme#363 (Material Nr 437, время 10:28:27)

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района
Памятники под угрозой уничтожения